Nocher II van Bar, graaf van Soissons
 Nocher (Luxemburg), een dorp in Luxemburg